Bartow peut faire référence à :
 Bartow, une localité du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en Allemagne,
 Localités américaines nommées d'après Francis S. Bartow, un officier confédéré de la guerre civile américaine :
 Bartow, une ville, chef-lieu du comté de Polk en Floride,
 Bartow, une localité du comté de Jefferson dans l'État de Géorgie,
 Comté de Bartow, en Géorgie,